Prays - um gênero de mariposa pertencente à família Acrolepiidae

Localidades

Pray (Biella)

Outros
Pray (álbum de Crematory)
Pray (álbum de Rebecca St. James)
Pray (canção de Justin Bieber)
Pray (canção de Lasgo)

Veja também
Prayer

Desambiguação
Desambiguações de topônimos